

Allemagne 
 Rieden, commune de Rhénanie-Palatinat ;
 Rieden, commune de Bavière, dans le district du Haut-Palatinat ;
 Rieden, commune de Bavière, dans le district de Souabe ;
 Rieden am Forggensee, commune de Bavière, dans le district de Souabe ;

Suisse 
 Rieden, localité de la commune de Gommiswald, dans le canton de Saint-Gall ;
 Rieden, localité de la commune de Wallisellen, dans le canton de Zurich ;
 Rieden, localité de la commune d'Obersiggenthal, dans le canton d'Argovie.

Homonymie de localités